Europese kampioenschappen kyokushin karate 2012 (IFK)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2012 (WKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2012 (IKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2012 (KWO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2012 (WKB)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2012 (KWU)
 Europese kampioenschappen kyokushin-kan karate 2012 (KI)